

Драйден — місто, штат Нью-Йорк
 Драйден — селище, штат Мічиган
 Драйден — селище, штат Нью-Йорк
 Драйден — переписна місцевість, штат Вірджинія